Eric Williams (1911–1981) – trynidadzko-tobagijski polityk, pierwszy premier kraju
 Eric Williams (1927–2009) – walijski żużlowiec
 Eric Williams (ur. 1972) – amerykański koszykarz
 Eric Williams (ur. 1984) – amerykańsko-bułgarski koszykarz